Мосо:
 Мосо — остров в составе островов Шеперд в Тихом океане.
 Мосо () — народ в Китае, официально включён в состав народа наси.
 Мосо — один из языков народa мосо, ранее включался в состав языка наси, относится к тибето-бирманским языкам.